Ferret peut désigner :

Nom commun 
 un ferret, une enveloppe de métal qui termine un lacet ou une aiguillette ;
 le ferret, une variété d'hématite rouge qui se présente en lamelles pointues ;

Nom propre

Toponyme 

 le cap Ferret, un cap de France, en Gironde ;
 Ferret, un hameau de Suisse situé sur la commune d'Orsières ;
 le col Ferret, un col des Alpes à la frontière entre l'Italie et la Suisse ;
 la tête de Ferret, un sommet des Alpes à la frontière entre l'Italie et la Suisse ;

Hydronyme 
 la Drance de Ferret, une rivière de Suisse ;

Patronyme 

 Auguste Ferret, (1851-1896), homme politique français ;
 Claude Ferret (1907-1993), architecte et urbaniste français ;
 Jean-Marcel Ferret, médecin du sport ;
 Tony Ferret (1851-1923), architecte français ;

Produits et services 
 Ferret, un moteur de recherche ;
 le Daimler Ferret, un véhicule militaire blindé conçu et produit comme véhicule de reconnaissance ;

Voir aussi 

 
 
 

Homonymie d'hydronyme
Patronyme français